Poisson de verre est un nom ambigu  en français. Les poissons de verre, ou poissons Rayons X, sont des poissons d'appartenance diverse, qui ont en commun la transparence à peu près totale d'une partie de leur corps, laissant voir leur squelette.

Cette transparence est complétée par un rassemblement des organes vitaux dans un sac argenté.

Ils sont très prisés en aquarium, où ils suscitent de la curiosité.

Liste des poissons de verre 
 Les espèces du genre Kryptopterus, les silures de verre, dont :
 Kryptopterus bicirrhis
 Kryptopterus minor
 

 Des espèces d'autres genres :
 Parambassis ranga
 Pristella maxillaris

Galerie 

Poisson d'aquarium
Nom de poisson ambigu